Arjan van Dijk (voetballer)
Arjan van Dijk (kok), chef van het voormalige restaurant De Dikkert